Павел Ка́держабек (; ) — чешский футболист, защитник немецкого клуба «Хоффенхайм». Выступал за сборную Чехии.

Клубная карьера 
В августе 2010 года состоялся дебют Кадержабека за пражскую «Спарту» в матче квалификации Лиги чемпионов 2010/11 против словацкого клуба «Жилина», выйдя с замены на 61 минуте.

В августе 2011 года на правах аренды перешёл в «Викторию Жижков», за которую сыграл 11 матчей.

17 июня 2015 года подписал четырёхлетний контракт с клубом немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм».

Международная карьера 
На юношеском чемпионате Европы 2011 Кадержабек был одним из ключевых игроков в составе сборной Чехии, которая дошла до финала.

Дебют за национальную сборную Чехии состоялся 21 мая 2014 года в товарищеском матче против сборной Финляндии.

10 марта 2022 года объявил о завершении карьеры в сборной по состоянию здоровья.

Достижения 
 «Спарта» Прага
 Чемпион Чехии: 2013/14
 Обладатель Кубка Чехии: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Чехии: 2014

Статистика выступлений за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хоффенхайма»
 Профиль на официальном сайте Футбольной ассоциации Чехии

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Виктория Жижков»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Хоффенхайм»